Neil Tennant (zanger), Brits zanger van The Pet Shop Boys
Neil Tennant (filosoof), Amerikaans filosoof en hoogleraar aan de Ohio State University
Neil Tennant (atleet), Schots atleet